Any Video Converter — компьютерная программа Anvsoft Inc. для преобразования форматов мультимедийных данных. Работает под операционными системами Microsoft Windows и macOS. Выпускается как в бесплатной, так и платной версиях. Может конвертировать множество видео и аудиофайлов, а также DVD в видео файлы и CD в аудиофайлы. Помимо этого есть функции для закачки потокового видео и скринкастинга.

Возможности программы 
 Поддержка популярных видео и аудио форматов, в их числе ASF, AVI, RM, MOV, FLV, MKV, MP4, MPEG, VOB, WEBM, 3GP, MP3, OGG и многие другие (в общей сложности более сотни форматов).
 Гибкие настройки параметров конвертирования, например размер видео, подгонка по размеру, битрейт, частота дискретизации.
 Поддержка нормализации звука в конвертируемом видеофайле. Звук можно нормализовать по пикам, либо увеличить/уменьшить на определённое количество децибел.
 Возможность редактирования видеоклипа, включая обрезку видео, поворот, разрезание и соединение файлов, добавление субтитров.
 Создание скриншотов из видео.
 Возможность конвертировать файлы в специальные форматы таких устройств, как Apple, Ipod, Sony PSP, Zune, HTC, Android, BlackBerry, Nokia, Xbox и других.
 Поддержка пакетного конвертирования файлов.
 Наличие встроенного медиаплеера.
 Возможность просматривать готовое видео по ходу конвертирования.
 Поддержка технологии CUDA, ускоряющей процесс кодирования в шесть раз.
 Возможность закачки и последующего конвертирования потокового видео с более чем ста различных ресурсов, в т.ч. YouTube.
 Рип защищенных от копирования DVD напрямую, без удаления защиты от копирования (только в платных версиях).
 Захват видео с рабочего стола (только в платных версиях).
 Многоязычный интерфейс, поддержка 25 языков. При установке автоматически выбирает нужный язык.

Различия между версиями программы 
Any Video Converter выпускается в виде бесплатной и трёх платных версиях. Основное отличие заключается в количестве поддерживаемых форматов и различным набором встроенных функций.

 Any Video Converter Free — бесплатная версия конвертера, распространяемая без каких либо ограничений. Содержит все основные функции программы.
 Any Video Converter Pro — условно-бесплатная версия конвертера, отличается от бесплатной поддержкой большего числа форматов и наличием дополнительных шаблонов меню для записи на оптические диски.
 Any DVD Converter — условно-бесплатная версия конвертера, отличается от Pro версии возможностью копирования DVD дисков.
 Any Video Converter Ultimate — условно-бесплатная, самая полная версия конвертера, отличается от DVD-версии возможностью записи видео с веб-сайтов, а также с рабочего стола.

Критика 
Интернет-блог Lifehacker.com присвоил программе статус «Загрузки дня» от 30 ноября 2006 года. В 2007 году Any Video Converter попал в десятку лучших бесплатных конвертеров по версии этого же сайта и занял шестое место.

Недостатки 
 В настройках кодировщика MP3 перепутаны режимы CBR и ABR.
 Не поддерживает многоканальный звук.
 Нет возможности конвертации с кодеком DivX.

См. также 
 Format Factory

Примечания

Ссылки 
 
  (русскоязычный раздел)
 

Программное обеспечение для редактирования видео
Программное обеспечение для работы с файловыми системами оптических дисков
Программное обеспечение для скринкастинга
Бесплатное программное обеспечение
Shareware
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS